Meteocadí és un projecte que va començar el 2019 amb l'objectiu de seguir i predir les condicions meteorològiques al Vall del Bastareny i l'entorn del Cadí-Moixeró, al Pirineu català. Els tres fundadors, Oriol Cazorla, Marc Noguera i Manel Cascante, comparteixen la informació a través de les xarxes socials, Instagram i Twitter (@meteocadi), i en el seu lloc web (meteocadi.cat). El projecte té una gran presència a les xarxes socials i proporciona informació de proximitat a muntanyencs i turistes que visiten la zona. A més, Meteocadí presta especial atenció a les situacions de risc, com tempestes, neu a altituds baixes i ràfegues de vent.

Funcions 
Meteocadí  recopila i analitza dades meteorològiques i climàtiques de diverses estacions meteorològiques pròpies amb l'objectiu de conèixer millor el clima del Vall del Bastareny. Les dades es publiquen a Internet perquè puguin ser consultades lliurement tant per a particulars com per a professionals dels mitjans de comunicació. Actualment, el projecte gestiona les següents estacions meteorològiques: 

 Bagà (Sant Sebastià)
 Bagà centre (Farmacia)
 Bagà sud (entrada del poble)
 Guardiola de Berguedà
 Refugi de Rebost
 Tancalaporta-Cadí 2.450 m.

A més, Meteocadí compta amb tres webcams que ofereixen imatges en directe de diferents llocs del vall:

 Bagà, vistes a la Roca Tiraval
 Bagà, vistes a la Serra del Catllaràs
 Refugi de Rebost, amb vistes a muntanyes emblemàtiques com el Pedraforca o el Cadí

Les finalitats del projecte són dur a terme el seguiment i l'observació meteorològica a l'àrea del Cadí-Moixeró i el Pirineu català, crear una xarxa d'estacions meteorològiques per a analitzar i difondre dades, promoure el respecte per la naturalesa, el medi ambient i la sostenibilitat, realitzar observacions fenològiques a l'àrea, i contribuir a la reducció de la petjada de carboni i la lluita contra el canvi climàtic. Per a aconseguir aquests objectius, Meteocadí porta a terme activitats de divulgació i pedagogia de la meteorologia i la climatologia a les xarxes socials, creació i manteniment d'una xarxa d'estacions meteorològiques, recopilació de testimonis, imatges i altres materials per a promocionar el territori i les empreses locals, i participació en projectes i activitats relacionades amb la meteorologia i el canvi climàtic.

Promoció del territori 
Meteocadí també col·labora amb altres organitzacions i projectes que tenen interessos similars. El projecte és una iniciativa valuosa per a la comunitat local, turística i empreserial, ja que proporciona informació precisa sobre les condicions meteorològiques i de risc, i promou el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat. També és una eina útil per a professionals dels mitjans de comunicació i altres persones interessades en conèixer el clima i els fenòmens meteorològics del Vall del Bastareny i el Pirineu català. Meteocadí és un projecte en constant evolució que busca millorar i ampliar les seves activitats i serveis per a satisfer les necessitats de la comunitat i contribuir al coneixement i la conservació del medi ambient i el patrimoni natural del Cadí-Moixeró i el Pirineu català.